Abborren kan syfta på:
Abborre – en fiskart
Abborren, Dalsland – en sjö i Färgelanda kommun
Abborren (film) – en film från 2008